Aliabad in persiano علی آباد  indica
 Aliabad (Hunza) – in Pakistan
 Ali Abad – in Iran